Symonds ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Symonds (1975–2022), australischer Cricketspieler
 Jeff Symonds (* 1985), kanadischer Triathlet
 Joe Symonds (1894–1953), britischer Boxer
 John Addington Symonds (1840–1893), englischer Autor
 Nelson Symonds (1933–2008), kanadischer Jazzmusiker
 Nick Thomas-Symonds (* 1980), britischer Politiker
 Norman Symonds (1920–1998), kanadischer Komponist, Klarinettist, Saxophonist und Bandleader
 Pat Symonds (* 1953), englischer Chefingenieur bei einem Formel-1-Team

Siehe auch:
 Simonds